Сан Хуан дел Кармен има више значења:

 Сан Хуан дел Кармен, Ла Мохонера (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан дел Кармен, Ла Мохонера (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику